Formula 3000 sezona 1987 je bila tretje prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 12. aprilom in 11. oktobrom 1987.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R10=odstopil, toda uvrščen NC=ni uvrščen R=odstopil NQ=ni se kvalificiral 8P=štartno mesto, toda štartal iz boksov 

1987 v športu
1987